Кировогра́д:

 Кировоград — название города Кропивницкий с 1939 по 2016.
 Кировоград — аэропорт в Кропивницком

См. также 

 Киров
 
 Кировград